Olajuwon ist der Familienname folgender Personen:

 Abi Olajuwon, US-amerikanische Basketballspielerin
 Hakeem Olajuwon (* 1963), US-amerikanischer Basketballspieler